Форт-Дофин:

  — форт в провинции Манитоба, Канада;
  — форт в провинции Новая Шотландия, Канада;
  — форт в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, Франция;
 устаревшее название города Фор-Либерте, Гаити;
 устаревшее название города Тауланару, Мадагаскар.